Огненные шары Наг (, bangfai payanak) — природный феномен, наблюдающийся раз в год на реке Меконг в Таиланде (регион Исан) и в Лаосе. Заключается в том, что из глубин реки поднимаются светящиеся шары, похожие на красноватые куриные яйца. Шары поднимаются на 10—20 метров над рекой и исчезают.

Наиболее частое появление огненных шаров зафиксировано в октябре, накануне праздника Паварана, хотя они также наблюдались и в другое время года. Причины возникновения феномена до конца не понятны. Предполагалось, что шары появляются в результате брожения переносимой рекой взвеси, которая возгорается в результате определённых атмосферных условий. Местные жители утверждают, что тысячи шаров, поднимающихся над рекой, создаёт наг, живущий в реке — Пхая Наг.

В честь появления шаров в городе Нонгкхай и соседних селениях проводится фестиваль, который совместно с самим природным явлением привлекает множество туристов.

См. также 
 Шаровая молния
 Огни святого Эльма
 Блуждающие огни

Примечания

Ссылки 
 Bang Fai Phaya Nark (Naga fireballs) 
 Видеозапись (Naga fireballs) 

Фестивали Таиланда
Исан
Меконг
Аномальная погода